New Sharon peut faire référence à :

 New Sharon, une ville du comté de Mahaska, en Iowa, aux États-Unis.
 New Sharon, une ville du comté de Franklin dans le Maine (États-Unis).
 , une communauté non constitué en municipalité des comtés de Mercer et Monmouth dans le New Jersey.

Homonymie de toponyme